Uilenburg (Amsterdam)
 Uilenburg ('s-Hertogenbosch)
 Uilenburg (Ewijk), voormalig kasteel in Ewijk
 Uilenburg (Heteren), voormalig kasteel in Heteren